Tunelul oranj se referă la titlurile mai multor poezii ale poetului român Nichita Stănescu din volumul Noduri și semne, apărut în 1982. 

 Prin tunelul oranj, având ca prima strofă versurile Cu spăimântătoare viteză am trecut prin tunelul oranj, este prima poezie din această serie. 
 Prin tunelul oranj, având ca prima strofă versurile Au tras în animale, în ierburi și țânțari, este a doua poezie din această serie. 
 Prin tunelul oranj, având ca prima strofă versurile Pe cine trebuie să pedepsesc eu prin moartea mea?, este a treia poezie din această serie. 
 Prin tunelul oranj, având ca prima strofă versurile Cerul scintilând de stele, este a patra poezie din această serie. 
 Prin tunelul oranj, având ca primă strofă versurile Mă uitam absent la nu știu ce. , este a cincea poezie din această serie. 
 Prin tunelul oranj, având ca prima strofă versurile Se liniștiseră copacii și zâmbeau, este a șasea poezie din această serie. 
 Tunelul oranj, având ca prima strofă versurile Ca și când aș fi într-un iepure,, este a șaptea și ultima poezie din această serie. 

Noduri și semne